Armin Rigo, né en 1976 à Lausanne (Suisse), est docteur en mathématique. Il a été collaborateur scientifique aux Universités de Southampton (GB) et Düsseldorf (D). Il est l'auteur de  et l'un des principaux contributeurs de PyPy, deux compilateurs juste à temps pour le langage Python. Chercheur indépendant, il a l'occasion de présenter ses travaux lors de nombreuses conférences en Europe, aux États-Unis ou en Afrique du Sud .

Biographie

Voir aussi

Articles connexes 
  
 PyPy

Liens externes 
 Site de PyPy PyPy
 Site de Psyco Psyco

Notes et références 

Personnalité suisse de l'informatique
Personnalité en compilation
Naissance en 1976